Регистрационные номерные знаки Российской Федерации — специальный символический знак, изготовленный (нанесённый) на металлические (или из другого материала) пластины (формы) или транспортное средство (ТС), используемое для учёта автомобилей, мотоциклов, грузовой, специальной, строительной техники и вооружения, прицепов.

Устанавливаются на передней и задней частях техники (на прицепы, мотоциклы и спецтехнику — только сзади).

Формат 

В Российской Федерации большинство регистрационных знаков — стандартные знаки образца 1993 года, вид которых определён  (приказ от 30 июля 1993 года № 362 о новых государственных регистрационных знаках транспортных средств). Номерные знаки маршрутных ТС, военных ТС, ТС дипломатических миссий, ТС МВД России, прицепов, строительной техники и мотоциклов имеют формат и/или размеры, немного отличающиеся от стандартного.

С 1 января 2019 года в Российской Федерации планировалось ввести в действие новый . Основные отличия нового ГОСТа от старого:
 добавлены несколько новых типов номерных знаков;
 изменены внешний вид и размеры некоторых номеров;
 отменены фиксированные отверстия для крепления номеров.

Однако в декабре 2018 года ГИБДД обратилась к Росстандарту о переносе даты ввода нового стандарта с 1 января на 4 августа, и Росстандарт пошёл навстречу. 4 августа 2019 года введение нового ГОСТа вновь перенесли на год, однако разрешили устанавливать на автомобили и мотоциклы регистрационные знаки, предусмотренные новым ГОСТом. 4 августа 2020 года новый ГОСТ вступил в силу.

Комбинации на стандартных номерных знаках строятся по принципу — 1 буква, 3 цифры, 2 буквы. Буквы означают серию номерного знака, а цифры — номер. ГОСТом для использования на знаках разрешены 12 букв кириллицы, имеющие графические аналоги в латинском алфавите — А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х. В правой части номерного знака имеется секция, в которой размещены: в нижней части — флаг РФ и буквенный код RUS, а в верхней — код субъекта РФ, где был зарегистрирован автомобиль. Буквы и цифры кода региона по размеру шрифта меньше, чем основные цифры.

Первоначально вид номеров несколько отличался от современного, поскольку номера нового стандарта выпускались ещё по советской технологии с использованием белой краски, а изображение флага отсутствовало. Пластины были как алюминиевые, так и стальные. Позднее, когда была внедрена современная технология, предусматривающая применение для фона светоотражающей плёнки (вместо белой краски), изображение флага России появилось, вместе с этим стала печататься на плёнке и надпись RUS (только для автомобильных номеров типов 1, 1а и прицепных номеров), пластины только алюминиевые.

Все используемые номера зарегистрированы. Для каждого административного района есть свой номер, общий для всех автомобилей, зарегистрированных в этом округе. Общее количество комплектов регистрационных знаков, которое может быть изготовлено для каждого субъекта России, определяется ГОСТом и составляет 1 млн 726 тыс. 272 (=12³×(10³-1), номера из трёх нулей быть не может).

Изначально в качестве кодов регионов применялись только числа от 01 до 89, по количеству регионов РФ на 1 января 1993 года. Однако количество регистрируемых автомобилей с каждым годом увеличивается, и номерных знаков с допустимыми комбинациями начинает не хватать. По этой причине в ряде субъектов России введены дополнительные кодовые обозначения, которые можно использовать на знаках; сначала началась выдача кодов регионов от 90 до 99 (кроме кода 92, который впоследствии был задействован в Севастополе), а затем перешли к трёхзначным кодам регионов. Для трёхзначных кодов в качестве первой цифры сначала разрешалось использовать только единицу, с 2013 года — 1 и 7, а с лета 2020 года — любую цифру, кроме нуля. Три и более кодов региона использует Москва (коды 77, 99, 97, 177, 199, 197, 777, 799, 797, 977), Московская область (50, 90, 150, 190, 750, 790), Красноярский край (24, 84, 88, 124), Санкт-Петербург (78, 98, 178, 198), Краснодарский край (23, 93, 123, 193), Пермский край (59, 81, 159), Иркутская область (38, 85, 138), Самарская область (63, 163, 763), Свердловская область (66, 96, 196), Республика Татарстан (16, 116, 716), Ростовская область (61, 161, 761), Республика Башкортостан (02, 102, 702) и Челябинская область (74, 174, 774), при этом Красноярский и Пермский края и Иркутская область получили коды на 8 «в наследство» от вошедших в их состав других субъектов федерации. 17 субъектов используют два кода региона. Первый код региона, начинающийся на 9, начал выдаваться с июля 1998 года, а первый трёхзначный код — с февраля 2005 года (в обоих случаях — в Москве). После прошедших в 2005—2008 годах объединений регионов выдача большей части номеров с кодами регионов, начинающимися на 8, прекращена.

После введения ГОСТ Р 50577-93 номера предыдущих образцов не изымались, поэтому до сих пор на дорогах России ещё можно встретить автомобили с советскими номерными знаками: образца 1980 года — из четырёх цифр и трёх букв на белом фоне, и даже образца 1959 года — из двух двузначных чисел, разделённых дефисом, и идущих за ними трёх букв на чёрном фоне. Желтые номера образца 1946 года сегодня можно встретить только на снятых с учёта ретроавтомобилях. После введения ГОСТ Р 50577-2018 менять номерные знаки также не нужно.

С 15 октября 2013 года в России начали действовать новые правила регистрации автотранспортных средств. Согласно новым правилам, при смене владельца автомобиля номерной знак может быть сохранен (за исключением номера советского типа), если он сохранился в отличном состоянии (отсутствуют вмятины, потертости и трещины). В противном случае можно изготовить дубликат номерного знака или получить новый. Таким образом, процедура снятия/постановки на учёт заменена перерегистрацией. Данное изменение фактически отменило понятие транзитного номера; транзитные номерные знаки теперь выдаются только автомобилям, вывозимым за границу на постоянной основе. Другим главным изменением является возможность перерегистрации автомобиля в любом отделении ГИБДД на территории РФ.

С 1 января 2020 года правила регистрации снова претерпели изменения. Важным изменением стала возможность отстранения ГИБДД от выдачи пластин с номерным знаком: при постановке автомобиля на учёт или его перерегистрации, ГИБДД может не выдавать пластину, а только присвоить комбинацию букв и цифр с выдачей соответствующей официальной бумаги, а изготовление самих пластин автовладелец может делать в авторизованных частных фирмах. Таким образом решается проблема периодической нехватки номерных знаков в МРЭО, а также дана возможность изготовления номера любого региона в любом регионе регистрации. Вторым важным изменением является возврат к привязке регистрации автовладельца и номера региона: при несовпадении кода региона регистрации автовладельца кодом региона регистрации транспортного средства потребуется замена государственного регистрационного номера при следующем регистрационном действии (например, при продаже транспортного средства) в случае инициативы ГИБДД.  Безусловная замена ранее выданных государственных регистрационных номеров не предусматривается

Российский стандарт на автомобильные номера лёг в основу стандартов других стран: Таджикистана (до 2010 года), непризнанных или частично признанных Абхазии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Южной Осетии.

Типы регистрационных знаков России

Действующие 
Номерные знаки групп 1—5 перешли из ГОСТ Р 50577-93 в ГОСТ Р 50577-2018 практически без изменений, дата появления номерных знаков дана в таблице для ГОСТ Р 50577-93, если не указано иное. Номерные знаки группы 6 — новые номерные знаки, введённые в действие ГОСТ Р 50577-2018.

В отличие от предыдущего ГОСТа, новый ГОСТ Р 50577-2018 не предписывает фиксированное расположение отверстий для крепления номерных знаков. В соответствии с новым ГОСТом, на однорядных номерных знаках может быть не более двух отверстий, на двухрядных — не более четырёх, отверстия не должны задевать окантовку, символы и изображение флага.

Больше не выдаются

Размеры номерных знаков 
ГОСТ Р 50577-2018 предусматривает следующие размеры номерных знаков:

520×112 мм — основной размер автомобильных знаков (стандартный для Европы).

288×206 мм — для тракторов, дорожно-строительных машин, прицепов.

245×185 мм — для мотоциклов, мотороллеров, мопедов.

260×220 мм — для транспортных средств временно допущенных к участию в дорожном движении.

268×228 мм — для транспортных средств воинских частей и подразделений России, временно допущенных к участию в дорожном движении.

ГОСТ Р 50577-2018 предусматривает введение новых размеров номерных знаков:

290×170 мм — для автомобилей, ввезённых из Японии и имеющих специальную площадку под номерной знак японского формата; для «классических» советских автомобилей.

190×145 мм — для мотоциклов зарубежного производства, для ретро и спортивных мотоциклов, для мопедов, снегоходов и квадроциклов.

Таблицы применяемых кодовых обозначений

Код региона регистрации 

Цифровые коды, применяемые на регистрационных знаках, с 01 по 89 первоначально совпадали с номерами регионов — субъектов Российской Федерации в порядке их перечисления в ст. 65 п. 1 Конституции Российской Федерации в редакции на момент создания стандарта на государственные автомобильные номера. Полный список цифровых кодов закреплён Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 19 февраля 1999 года № 121 «О Государственных регистрационных знаках транспортных средств», на данный момент применяется Приказ МВД России от 05.10.2017 № 766
(ред. от 06.09.2021)
«О государственных регистрационных знаках транспортных средств». В нём, в частности, устанавливается: «На регистрационных знаках транспортных средств, отнесённых к типу 1, допускается применять в трёхзначном коде региона в качестве первой цифры кода цифру 1». Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 26 июня 2013 г. № 478 «О внесении изменения в Перечень цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении, утвержденный приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 28 марта 2002 г. № 282» в Российской Федерации вводятся новые трёхзначные коды регионов. Они будут начинаться с цифры 7 и 9.

{| class="wikitable sortable standard"
! align=center | Код ГИБДД-ГАИ
! Регион
! Федеральный округ
! Код до 1993 года
|-
| align=center | 01
| Адыгея
| Южный
| align=center |(КК, ЦП, ЦВ), АФ
|-
| align=center | 02, 102, 702
| Башкортостан
| Приволжский
| align=center |БА, БШ, ББ
|-
| align=center | 03
| Бурятия
| Дальневосточный
| align=center |БУ
|-
| align=center | 04
| Республика Алтай
| Сибирский
| align=center |(АБ, АЛ), ГЛ, ГЯ
|-
| align=center | 05
| Дагестан
| Северо-Кавказский
| align=center |ДА
|-
| align=center | 06
| Ингушетия
| Северо-Кавказский
| align=center |ЧИ
|-
| align=center | 07
| Кабардино-Балкария
| Северо-Кавказский
| align=center |КБ
|-
| align=center | 08
| Калмыкия
| Южный
| align=center |КЦ
|-
| align=center | 09
| Карачаево-Черкесия
| Северо-Кавказский
| align=center |(СС, СТ)
|-
| align=center | 10
| Карелия
| Северо-Западный
| align=center |КС
|-
| align=center | 11
| Республика Коми
| Северо-Западный
| align=center |КМ
|-
| align=center | 12
| Марий Эл
| Приволжский
| align=center |МС
|-
| align=center | 13, 113
| Мордовия
| Приволжский
| align=center |МР
|-
| align=center | 14
| Якутия
| Дальневосточный
| align=center |ЯК
|-
| align=center | 15
| Северная Осетия
| Северо-Кавказский
| align=center |СЕ
|-
| align=center | 16, 116, 716
| Татарстан
| Приволжский
| align=center |ТБ, ТТ
|-
| align=center | 17
| Тыва
| Сибирский
| align=center |ТВ
|-
| align=center | 18
| Удмуртия
| Приволжский
| align=center |УД
|-
| align=center | 19
| Хакасия
| Сибирский
| align=center |(КЭ, КЯ), ХГ
|-
| align=center | 21, 121
| Чувашия
| Приволжский
| align=center |ЧУ
|-
| align=center | 22, 122
| Алтайский край
| Сибирский
| align=center |АБ, АЛ
|-
| align=center | 23, 93, 123, 193
| Краснодарский край
| Южный
| align=center |КК, ЦП, ЦВ, СО
|-
| align=center | 24, 84, 88, 124
| Красноярский край
| Сибирский
| align=center |КЭ, КЯ
|-
| align=center | 25, 125
| Приморский край
| Дальневосточный
| align=center |ПК, ПР
|-
| align=center | 26, 126
| Ставропольский край
| Северо-Кавказский
| align=center |СС, СТ
|-
| align=center | 27
| Хабаровский край
| Дальневосточный
| align=center |ХБ
|-
| align=center | 28
| Амурская область
| Дальневосточный
|align=center |АМ
|-
| align=center | 29
| Архангельская область
| Северо-Западный
| align=center |АХ
|-
| align=center | 30
| Астраханская область
| Южный
| align=center |АС
|-
| align=center | 31
| Белгородская область
| Центральный
| align=center |БЕ
|-
| align=center | 32
| Брянская область
| Центральный
| align=center |БР
|-
| align=center | 33
| Владимирская область
| Центральный
| align=center |ВЛ
|-
| align=center | 34, 134
| Волгоградская область
| Южный
| align=center |ВД, ВХ
|-
| align=center | 35
| Вологодская область
| Северо-Западный
| align=center |ВО
|-
| align=center | 36, 136
| Воронежская область
| Центральный
| align=center |ВВ
|-
| align="center" | 37
| Ивановская область
| Центральный
| align=center |ИВ
|-
| align=center | 38, 85, 138
| Иркутская область
| Сибирский
| align=center |ИР
|-
| align=center | 39, 91
| Калининградская область
| Северо-Западный
| align=center |КЛ, АО, ЕЕ
|-
| align=center | 40
| Калужская область
| Центральный
| align=center |КЖ
|-
| align=center | 41, 82
| Камчатский край
| Дальневосточный
| align=center |КЧ
|-
| align=center | 42, 142
| Кемеровская область
| Сибирский
| align=center |КЕ, ЦХ
|-
| align=center | 43
| Кировская область
| Приволжский
| align=center |КВ
|-
| align=center | 44
| Костромская область
| Центральный
| align=center |КО
|-
| align=center | 45
| Курганская область
| Уральский
| align=center |КН
|-
| align=center | 46
| Курская область
| Центральный
| align=center |КУ
|-
| align=center | 47, 147| Ленинградская область
| Северо-Западный
| align=center |ЛО, ЛГ, СР
|-
| align=center | 48
| Липецкая область
| Центральный
| align=center |ЛП
|-
| align=center | 49
| Магаданская область
| Дальневосточный
| align=center |МА
|-
| align=center | 50, 90, 150,190, 750, 790
| Московская область
| Центральный
| align=center |МЕ, МЖ, МЗ, МЛ
|-
| align=center | 51
| Мурманская область
| Северо-Западный
| align=center |МУ
|-
| align=center | 52, 152
| Нижегородская область
| Приволжский
| align=center |ГО
|-
| align=center | 53
| Новгородская область
| Северо-Западный
| align=center |НО
|-
| align=center | 54, 154
| Новосибирская область
| Сибирский
| align=center |НБ, НС
|-
| align=center | 55, 155
| Омская область
| Сибирский
| align=center |ОМ
|-
| align=center | 56, 156
| Оренбургская область
| Приволжский
| align=center |ОБ
|-
| align=center | 57
| Орловская область
| Центральный
| align=center |ОР
|-
| align=center | 58
| Пензенская область
| Приволжский
| align=center |ПЕ
|-
| align=center | '''59, 81, 159<ref group=n>Апрель 2007 года — ограниченно, январь 2011 года — массово.</ref>| Пермский край
| Приволжский
| align=center |ПМ, ПТ|-
| align=center | 60| Псковская область
| Северо-Западный
| align=center |ПС|-
| align=center | 61, 161, 761
| Ростовская область
| Южный
| align=center |РД, РО, РП
|-
| align=center | 62
| Рязанская область
| Центральный
| align=center |РЯ
|-
| align=center | 63, 163, 763
| Самарская область
| Приволжский
| align=center |КШ, УК, РТ(М), ЕН(К)
|-
| align=center | 64, 164
| Саратовская область
| Приволжский
| align=center |СА, СЖ
|-
| align=center | 65
| Сахалинская область
| Дальневосточный
| align=center |СХ
|-
| align=center | 66, 96, 196
| Свердловская область
| Уральский
| align=center |СВ, СФ|-
| align=center | 67| Смоленская область
| Центральный
|align=center |СМ|-
| align=center | 68| Тамбовская область
| Центральный
| align=center |ТА|-
| align=center | 69| Тверская область
| Центральный
| align=center |КА|-
| align=center | 70| Томская область
|Сибирский
| align=center |ТО|-
| align=center | 71| Тульская область
| Центральный
| align=center |ТУ, ТЛ|-
| align=center | 72| Тюменская область
| Уральский
| align=center |ТЮ, ТМ|-
| align=center | 73, 173| Ульяновская область
| Приволжский
| align=center |УЛ|-
| align=center | 74, 174, 774| Челябинская область
| Уральский
| align=center |ЧБ, ЧД, ЧЕ|-
| align=center | 75, 80| Забайкальский край
|Дальневосточный
| align=center |ЧТ|-
| align=center | 76| Ярославская область
| Центральный
| align=center |ЯР|-
| align="center" | 77, 97, 99,177,197,199, 777, 797, 799, 977| Москва
| Центральный
| align=center |МО, МК, МЛ, ММ, МТ, МН|-
| align=center | 78, 98, 178, 198| Санкт-Петербург
| Северо-Западный
| align=center |ЛД, ЛЕ, ЛГ, СР, ЕС|-
| align=center | 79| Еврейская автономная область
| Дальневосточный
| align=center |(ХБ), ЕЯ|-
| align=center | 80, 180
| Донецкая Народная Республика
| —
| align=center | ДО, ДЦ
|-
| align=center | 81, 181| Луганская Народная Республика
| —
| align=center | ВГ|-
| align="center" | 82, 777|Республика Крым
| Южный
| align="center" | КР, ЦС|-
| align=center | 83| Ненецкий автономный округ
| Северо-Западный
| align=center |(АХ)|-
| align="center" | 84, 184| Херсонская область
| —
| align="center" | ХО|-
| align="center" | 85, 185| Запорожская область
| —
| align="center" | ЗП, ЗН|-
| align=center | 86, 186| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
| Уральский
| align=center |(ТЮ, ТМ)|-
| align=center | 87| Чукотский автономный округ
| Дальневосточный
| align=center |(МА), ЧА|-
| align=center | 89| Ямало-Ненецкий автономный округ
| Уральский
| align=center |(ТЮ, ТМ)|-
| align=center | 92, (192)| Севастополь
| Южный
|align=center |(КР, ЦС)|-
| align=center | 94| Байконур
| арендованная территория Казахстана
| align=center |(КЗ)|-
| align="center" | 95| Чечня
| Северо-Кавказский
| align=center |ЧИ'|-
| colspan=4| Примечания:Даты введения кода:|}

 Неиспользуемые коды 
Из кодов регионов от 01 до 99 включительно не использованы только 20 — аннулированный и заменённый на 95 код Чеченской Республики и 91 (кроме специальных экспортных транзитных номеров в Калининградской области). Не выдаются номера с кодом 88 Эвенкийского автономного округа, вошедшего в состав Красноярского края. Он был зарезервирован в июле 2022 года для использования в оккупированной Харьковской области вместе с кодами других регионов, введёнными в действие после их аннексии по аналогии с кодом арендуемого Россией Байконура как территории, находящиеся за пределами Российской Федерации и обслуживаемые органами внутренних дел Российской Федерации''. Дочерний код 188 выдавался в августе 2022 года в её контролируемой Россией части, но после оставления ВС РФ Купянска выдача была прекращена.

Общероссийская выдача номеров с кодом 82 
До 1 июля 2007 года код 82 был закреплён за Корякским автономным округом, но после образования Камчатского края выдача номеров с данным кодом была прекращена. Регион был малонаселённым и с 1994 года там успели выдать 1548 номеров (от А001АА82 до А548АВ82), поэтому после присоединения к Российской Федерации в 2014 году Республики Крым код 82 было решено закрепить за последней.

До 2016 года номера с кодом 82 выдавались исключительно в Крыму, но из-за дефицита номеров в некоторых регионах, в них начали выдавать серии номеров с крымским кодом 82. По состоянию на март 2017 года номера типа 1 с кодом 82 выдавались или выдаются в следующих регионах: Белгородская, Кемеровская, Курская область, Липецкая, Новосибирская, Оренбургская, Ростовская, Самарская и Ульяновская области; Пермский край, Ханты-Мансийский АО; Санкт-Петербург и Чувашия.

Коды на знаках транспортных средств Вооружённых Сил Российской Федерации 
Первый перечень цифровых кодов на регистрационных знаках транспортных средств Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС России) и иных органов исполнительной власти, имеющих воинские формирования, был утвержден Приказом Министра обороны Российской Федерации № 246, от 1997 года.

Коды на знаках транспортных средств дипломатических представительств 
Согласно Приказу Министерства внутренних дел Российской Федерации от 05.10.2017 № 766 с изменениями. Порядок стран соответствует последовательности установления дипломатических отношений с СССР начиная с 1924 года и установления отношений с Российской Федерацией начиная с 1992 года.

Коды на знаках транспортных средств международных (межгосударственных) организаций и их сотрудников, аккредитированных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации

См. также 
 Автомобильные номера
 Список международных автомобильных кодов
 Федеральные автомобильные номера
 Регистрационные знаки транспортных средств в СССР

Примечания

Ссылки 
 Приказ Министра внутренних дел Российской Федерации «О государственных регистрационных знаках транспортных средств»
 Правила регистрации транспортного средства в РФ

Индекс автомобильных номеров России
россия